Krzysztof Bieńkowski (ur. 1995) – polski siatkarz
 Krzysztof Bieńkowski – polski prawnik
 Krzysztof Bieńkowski – polski zapaśnik